Bighorn Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bighorn Lake (Grand County, Colorado)
 Bighorn Lake (Jackson County, Colorado)
 Bighorn Lake (Fresno County, Blackcap Mountain, Kalifornien)
 Bighorn Lake (Fresno County, Graveyard Peak, Kalifornien)
 Bighorn Lake (Mono County, Kalifornien)
 Bighorn Lake (Yellowtail), Stausee in Montana und Wyoming

Siehe auch:
 Big Horn Lake